William Montgomery House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Montgomery House (Kentucky), ID-Nr. 88001806
 William Montgomery House (Pennsylvania), ID-Nr. 00000519